Plaats in Indonesië
 Kemujan (Adimulyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Kemujan (Karimunjawa), een plaats in het bestuurlijke gebied Japara in de provincie Midden-Java